Académie de médecine peut désigner :
 Académie nationale de médecine, société savante française créée en 1731 ;
 Académie royale de médecine de Belgique, académie belge fondée en 1841 ;
 Académie nationale de médecine des États-Unis, académie américaine fondée en 1970.